Ordspråk eller Ordsprak kan syfta på:

 Ordspråk, kortfattad och folklig sentensdiktning
 Ordspråksboken, en bok i Gamla Testamentet
 Ordsprak, Nordens största poesifestival

Olika språk 

 Svenska ordspråk
 Italienska ordspråk
 Latinska ordspråk
 Tyska ordspråk

Se även 

 Liknelse
 Talesätt